Lingtou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lingtou (sockenhuvudort), Fujian, 
 Lingtou (socken), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar